Das HBL All-Star Game 2017 fand am Freitag, den 3. Februar 2017 in der Arena Leipzig in Leipzig vor 7.063 Zuschauern statt. Es war die 18. Auflage dieses Events.

Eine internationale Auswahl der Handball-Bundesliga (HBL) spielte gegen die Nationalmannschaft des DHB. Die internationale Auswahl gewann mit 40:36 (17:19). Beste Torschützen waren Jannik Kohlbacher für die Nationalmannschaft sowie Alexander Petersson für die HBL-Auswahl.

DHB- und HBL-Auswahl

DHB-Auswahl 
 Vereine: 16 Spieler aus 10 Vereinen: 3× , 3× , 2× , 2× , 1× , 1× , 1×  1× , 1× Rhein-Neckar Löwen, 1×

HBL-Auswahl 
 Vereine: 20 Spieler aus 8 Vereinen: 7× , 5× Rhein-Neckar Löwen, 2× , 2× , 1× , 1× , 1× , 1×

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der Handball-Bundesliga (HBL)

2017
Handballveranstaltung 2017
Sportveranstaltung in Leipzig
Handball (Leipzig)